Спрут — морська тварина класу головоногих молюсків, що має лантухоподібне тіло та вісім ніг-щупальців; восьминіг.
 «Спрут» — назва італійського телесеріалу.

Техніка 
 «Спрут-А» — радянська дослідна 125-мм буксирована гармата 2А45.
 «Спрут-Б» — протитанкова самохідна гармата 2А45М.
 «Спрут-СД» — російська авіадесантна самохідна протитанкова гармата.

Див. також 
 Спрутс — персонаж роману-казки М. М. Носова «Незнайко на Місяці»